Lo Jagiellonia Białystok Sportowa Spółka Akcyjna, noto semplicemente come Jagiellonia Białystok o Jagiellonia, è una società calcistica polacca con sede nella città di Białystok. Fondato nel 1920, il club milita nella Ekstraklasa, la massima divisione del campionato di calcio polacco.

Storia

Il Jagiellonia Białystok fu fondato il 30 maggio 1920. Il nome originale della squadra è stato abbreviato in KSBZ 42 PP. La sua prima partita fu contro il Kresowcy, che vinse per 5-1. Successivamente il nome della squadra è stato cambiato in WKS 42 PP, un'abbreviazione per Wojskowy Klub Sportowy. Il 2 novembre 1930 il club perse 1-2 contro il WKS 82 PP per gli spareggi per avanzare nella divisione 1. Il 27 gennaio 1932 fu la prima volta che Jagiellonia fu introdotta nel nome del club quando fu cambiato in Białystok Sports Club Jagiellonia.

Il termine Jagellonia si riferisce alla dinastia Jagellonica che governò la Polonia per due secoli. Intorno allo stesso tempo, lo stemma del club è stato introdotto con i suoi colori rosso e giallo. Nel 1938, a causa di problemi finanziari, il club si sciolse e cessò di esistere fino alla sua riattivazione nel 1945. Il 26 gennaio 1957 la fusione del Budowlani Białystok e dello Sparta Białystok riattivò lo Sport Club Jagiellonia Białystok con l'originale maglia giallo-rosso-nera.

Nei primi anni '70 la squadra giocava nella Klasa A e nella lega distrettuale. La situazione è cambiata quando Michał Urban è diventato allenatore della squadra: i giocatori hanno iniziato ad allenarsi in un moderno campo di addestramento con esercitazioni moderne. Molti giovani giocatori hanno iniziato a giocare per il club, compresi i futuri rappresentanti della squadra nazionale juniores della Polonia. Grzegorz Bielatowicz è entrato nel club come scout e ha trovato alcuni giovani talenti provenienti dalla regione nord-orientale, tra loro c'era Jerzy Zawiślan, che era stato il secondo miglior marcatore nella stagione 1975-76 della II League, realizzando 13 gol.

La squadra iniziò ad avere un certo successo e fu promossa alla divisione II dopo aver vinto gli spareggi della promozione nella stagione 1974-75. La squadra fu promossa alla II lega nel 1975, ma dopo 3 stagioni il Jagiellonia venne retrocesso nel 1978. Alla fine degli anni '70 Jerzy Bołtuć, Leszek Frelek, Ryszard Karalus e Zbigniew Skoczylas iniziarono un grande progetto giovanile per portare una squadra giovane e forte.

Nella stagione 1982-83, il club, guidato da Grzegorz Bielatowicz, conclude al primo posto con un vantaggio di nove punti dal secondo posto, occupato dal Gwardią Szczytno, promuovendo la squadra nella Divisione II. Con la medaglia d'argento olimpica Janusz Wójcik come allenatore, la squadra ha giocato una serie di buone stagioni nella Divisione II terminando al terzo posto nel 1986, mentre l'anno successivo è stato promosso in I Liga per la prima volta nella storia del club. Inoltre, il capocannoniere della competizione è stato un rappresentante della Polonia, Jacek Bayer, che ha realizzato 20 reti con la maglia del Jagellonia.

Ekstraklasa

Le partite della seconda lega avevano già raggiunto una media di 15.000 spettatori, mentre la prima partita in Ekstraklasa stimó 35-40.000 sostenitori; ogni partita casalinga, dopo la prima, è stata vista da non meno di 20.000 tifosi sugli spalti. Storie di testimoni hanno detto di ricordare bus di sostenitori provenienti da villaggi di tutta la regione. Le prime due stagioni non sono andate bene per la squadra di Białystok, che ha concluso all'8º ed al 16°, retrocedendo. L’anno dopo la squadra perde i playoff per la promozione ai calci di rigore contro lo Zagłębie Sosnowiec. Nell'anno seguente, il club finì al 2º posto guadagnandosi la nuova promozione nella Ekstraklasa. Dopo solo una stagione nel massimo campionato, la squadra è stata retrocessa, raggiungendo in poco tempo il 4º campionato. Entro 3 anni, però, il club era di nuovo nella seconda lega.

Nel 2007, il team è salito nuovamente in Ekstraklasa, dove lo è tuttora. Nella prima stagione, la squadra ha concluso al 14º posto con 27 punti, mentre l'anno seguente terminò ottavo con 34 punti. Nel 2009, il club è stato punito con una detrazione di 10 punti a seguito di uno scandalo di corruzione commesso dal precedente presidente del club. Il primo successo del club fu nella stagione 2009-10 in cui il club vinse la Coppa di Polonia, battendo il Pogon Szczecin grazie a un gol di Andrius Skerla. La stagione 2014-15 è stata la seconda stagione di maggior successo, in cui la squadra ha concluso con un buon terzo posto. Nella stagione 2016-17 vinse la Coppa di Polonia e concluse, nuovamente, con il terzo posto in campionato. L’Ekstraklasa 2017-2018 è stata la migliore della storia del club, chiudendo al secondo posto in classifica, sotto la guida Michał Probierz. Prende parte alle qualificazioni di UEFA Europa League 2018-2019, partendo dal 2º turno. Qui i polacchi eliminano il Rio Ave, vincendo per 1-0 in Polonia e pareggiando con un emozionante 4-4 in Portogallo, ma nulla possono al turno successivo contro il  che si impone in entrambi i match (1-0 e 3-1).

Palmarès

Competizioni nazionali

2009-2010

2010

1986-1987

Altri piazzamenti

Secondo posto: 2016-2017, 2017-2018
Terzo posto: 2014-2015

Finalista: 1988-1989, 2018-2019
Semifinalista: 2003-2004, 2013-2014

Organico

Rosa 2021-2022 
Aggiornato all'8 marzo 2022

Rose delle stagioni precedenti 
 2017-2018
 2018-2019

Stadio

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
  Jagiellonia (jagiellonia.net)
  Jagiellonia  (jagiellonia.neostrada.pl)
  Jagiellonia (90minut.pl)